Поточанский сельский совет () — входит в состав
Решетиловского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Поточек.

Населённые пункты совета 
 
 с. Поточек 
 с. Николаевка 
 с. Нагорное 
 с. Пасечники

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Рассоховатое

Примечания